Bil har flere betydninger:
 Bil, en type af køretøjer
 Bil (økse), en bredbladet økse til glathugning af tømmer, også kendt som bredbil. Også anvendt til halshugning.
 Bil (gudinde) - den ene af søskendeparret Bil og Hjuke
 Bil (film) - dansk børnefilm fra 2000 af Sidse Carstens

Se også 
 Biler (film), en animationsfilm fra Pixar-studiet.